E103 ou E-103 peut désigner :
 E103, numéro E de l’alkannine, un colorant ;
 E-103 Delta, un personnage de la série Sonic the Hedgehog.